Хејл има више значења:
 Округ Хејл (Алабама)
 Округ Хејл (Тексас)
 Хејл (Мисури)